Atlantica kan syfta på: 

 Atlantica – ett verk av Olof Rudbeck d.ä. från år 1677
 T/S Atlantica – Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskolas femte skepp från 1981
 Atlantica (försäkringsbolag) – ett svenskt försäkringsbolag som specialiserat sig på båtförsäkringar

Se även
Atlantika – urtida kontinent